Герман (Афанасиадис)
 Герман (Афанасиадис, Ахиллеас) (1885—1945) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Сардский. В 1924—1943 годы — также Писидийский.
 Герман (Афанасиадис, Яннакис) (1930—2018) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Феодоропольский.